

Miejscowości 
 Trnava – gmina w Chorwacji
 Trnava – wieś w żupanii brodzko-posawskiej, w Chorwacji
 Trnava – wieś w żupanii osijecko-barańskiej, w Chorwacji
 Trnava – wieś w gminie Čajetina, w Serbii
 Trnava – wieś w gminie Čačak, w Serbii
 Trnava – wieś w gminie Jagodina, w Serbii
 Trnava – wieś w gminie Novi Pazar, w Serbii
 Trnava – wieś w gminie Preševo, w Serbii
 Trnava – wieś w gminie Raška, w Serbii
 Trnava – wieś w gminie Užice, w Serbii
 Trnava – wieś w Słowenii
 Trnawa (Trnava) – miasto na Słowacji
 Trnava Cabunska – wieś w Chorwacji

Rzeki 
 Trnava – dopływ Sawinji
 Trnava – dopływ Drawy